Horvátország
 Krivaj, falu Lipovljani községben, Sziszek-Monoszló megyében
 Krivaj, falu Pozsega községben, Pozsega-Szlavónia megyében
 Krivaj Sunjski, falu Sunja községben, Sziszek-Monoszló megyében